Onze man in Havana, een roman uit 1958 van Graham Greene
Our Man in Havana (film), een film uit 1959 van Carol Reed